Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2008 – 76. edycja mistrzostw, która odbyła się w dniach 15–16 marca 2008 roku w Warszawie.

Wśród kobiet zawody wygrała Katarzyna Wójcicka, natomiast w konkurencji mężczyzn wygrał Konrad Niedźwiedzki.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 2008 w bazie Domtel-Sport.pl

Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
2008 w sportach zimowych
2008 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie